Le mot patrouille peut renvoyer à :

Aviation 
 Patrouille acrobatique, formation acrobatique aérienne :
 Patrouille de France ;
 Patrouille Breitling ;
 Patrouille Suisse.

 Patrouille maritime, opération militaire aéronavale consistant à rechercher en mer un ennemi potentiel (navire de surface, sous-marin). Cette stratégie a donné naissance à une famille d'avions spécialisés, multimoteurs, caractérisés par un grand rayon d'action.

 Patrouille aérienne : opération similaire, mais visant à détecter et intercepter des avions ennemis. C'est une mission purement défensive. L'expression anglaise pour désigner ce type de mission est Combat Air Patrol.

Films 
 , films américains.
 La Patrouille de l'espace, roman de science-fiction rédigé par Robert Heinlein.
 La Patrouille perdue, film américain de John Ford.
 Patrouille en mer, film américain réalisé par John Ford.
 En patrouille, film américain de Rudolph Maté sorti en 1958.

Jeux olympiques 
 Patrouille militaire aux Jeux olympiques de 1924, épreuve des Jeux olympiques.
 Patrouille militaire aux Jeux olympiques de 1928, épreuve des Jeux olympiques.
 Patrouille militaire aux Jeux olympiques de 1948, épreuve des Jeux olympiques.

Ouvrages écrits 
 La Patrouille des Castors, série de bande dessinée de Mitacq et Charlier.
 La Patrouille du temps, recueil de nouvelles de science-fiction, écrites par Poul Anderson.
 La Patrouille du temps, nouvelle de science-fiction écrite par Poul Anderson et présente dans le recueil précédemment cité.
 La Patrouille perdue, recueil de nouvelles de Pierre Messmer.
 Patrouille canine, dessin animé.
 Patrouille galactique, roman de science-fiction d'Edward Elmer Smith.

Divers 
 Patrouille des Glaciers, course internationale de ski alpinisme.
 Patrouille, petite unité de scouts, d'environ 6 à 8 jeunes. L'association de trois à six patrouilles constitue une troupe.

 Une unité militaire de petite taille (12 à 24 personnes) dans une armée, comparable à une section.

Voir aussi 
 Saint-Martin-la-Patrouille, commune française.